Martin Troels Møller (ur. 18 maja 1980 w Næstved) – reprezentant Grenlandii w biathlonie, a także reprezentant Danii w biegach narciarskich, zawodnik klubu Nuuk Biathlon.

Debiut w PŚ 
 8 marca 2000, Davos(62. miejsce, sprint stylem klasycznym - biegi narciarskie)
 21 marca 2002, Oslo(nie ukończył, sprint - biathlon)

Pierwsze punkty w PŚ 
 23 października 2004, Düsseldorf(26. miejsce, sprint - biegi narciarskie)

Kariera w biegach narciarskich 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej w biegach narciarskich Martin Møller pojawił się w styczniu 1998 roku podczas zawodów Mistrzostw Świata Juniorów w Pontresinie (Szwajcaria), gdzie zajął 47. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną.
W Pucharze Świata zadebiutował 8 marca 2000 roku w Oslo, gdzie zajął 62. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Pucharowe punkty wywalczył w Düsseldorfie w sprincie stylem dowolnym gdzie zajął 26. miejsce i zdobył 5 punktów.

Kariera w biathlonie 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej w biathlonie Martin Møller pojawił się 21 marca 2002 roku podczas zawodów Pucharu Świata w Oslo (Norwegia). Nie ukończył wówczas sprintu rozgrywanego na 10 km. Pucharowych punktów nigdy nie zdobył.

Osiągnięcia w biathlonie

Mistrzostwa świata w biathlonie

Mistrzostwa Europy w biathlonie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata w biathlonie

Osiągnięcia w biegach narciarskich

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Møller nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach w biegach narciarskich

Linki zewnętrzne 
 
 http://biathlonresults.com/?IBUId=BTGRL11805198001

Møller
Duńscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1980